Anatolia bezeichnet:

 eine der Horen (Mythologie), siehe Anatole
 Anatolia Story, eine Manga-Serie
 Fire of Anatolia, eine türkische Musik- und Tanzgruppe
 Santa Anatolia, einen Ortsteil von Borgorose in der Provinz Rieti
 Santa Anatolia Anicia, eine italienische Heilige und Märtyrerin des 13. Jahrhunderts
 Sant’Anatolia di Narco, eine Gemeinde in der Provinz Perugia
 in mehreren Sprachen Anatolien, siehe Kleinasien

weitere Schreibweisen sind Anatolie, Anatolij und Anatolio.